Il doppio del torneo di tennis Ponte Vedra Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Ponte Vedra Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Doug Flach e Ken Flach (tds n. 3). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Royce Deppe e Bret Garnett (tds n. 4) con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4.

Teste di Serie

  Robert Van't Hof /  Paul Wekesa (quarti di finale)
  Peter Doohan /  Joey Rive (semifinali)

  Doug Flach /  Ken Flach (campioni)
  Royce Deppe /  Bret Garnett (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Ponte Vedra Challenger 1990